Ennio Presutti – dirigente d'azienda italiano
 Enrico Presutti – avvocato, docente e politico italiano
 Giuliano Presutti – pittore italiano
 Pasquale Presutti – ex rugbista a 15, allenatore di rugby a 15 e dirigente sportivo italiano